Die Damallsvenskan 2003 war die 16. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 12. April und dem 25. Oktober 2003 statt. 

Djurgården/Älvsjö konnte gleich in der ersten Saison nach der Fusion den Titel in die schwedische Hauptstadt holen. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Victoria Svensson von Djurgården/Älvsjö. Sie erzielte 23 Tore und wurde zum dritten Mal Torschützenkönigin.

Tabelle 

|}

Statistik 
524 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,97. Der Zuschauerschnitt lag bei 922.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2003